A Força de Fuzileiros da Esquadra (FFE) é uma parcela do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil.

História 
A Força de Fuzileiros da Esquadra tem a sua origem, após a Segunda Guerra Mundial, na decisão da Marinha do Brasil em constituir uma força moderna, com capacidade anfíbia, destinada a atender às eventuais necessidades de aplicação do Poder Naval Brasileiro.

Desse modo, impunha-se um intenso esforço para o preparo de pessoal qualificado e equipamento adequado, que, combinado, deveria permitir o emprego de forças de desembarque brasileiras no cenário de uma operação anfíbia. Para esse fim, foram enviados oficiais da Marinha do Brasil para visitas, estágios e cursos nas principais organizações de Fuzileiros Navais estrangeiras, principalmente junto ao Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos da América. Em seu retorno ao país, estes oficiais foram orientados para atividades de ensino junto à Escola de Guerra Naval, à Escola Naval e aos Cursos de Pessoal Subalterno.

Ao mesmo tempo, foram adquiridos os navios-transporte e as embarcações de desembarque que passaram a integrar o treinamento e operação dos recursos humanos, ajudando a consolidar uma mentalidade de operações anfíbias na Marinha do Brasil.

Estrutura e meios 
Atualmente, a FFE, parcela do CFN voltada para o atendimento dos requisitos operativos anfíbios, é estruturada da seguinte maneira:
 Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra
 Comando da Tropa de Desembarque
 Batalhão de Operações Especiais de Fuzileiros Navais (Batalhão Tonelero)
 Base de Fuzileiros Navais do Rio Meriti
 Comando da Divisão Anfíbia
 1º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais (Batalhão Riachuelo)
 2º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais (Batalhão Humaitá)
 3º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros Navais (Batalhão Paissandu)
 Batalhão de Artilharia de Fuzileiros Navais
 Batalhão de Blindados de Fuzileiros Navais
 Base de Fuzileiros Navais da Ilha do Governador
 Batalhão de Controle Aerotático e Defesa Antiaérea
 Batalhão de Comando e Controle
 Comando da Tropa de Reforço
 Base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores
 Companhia de Polícia
 Batalhão de Viaturas Anfíbias
 Batalhão Logístico de Fuzileiros Navais
 Companhia de Apoio ao Desembarque
 Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Navais

Juntamente com aperfeiçoamentos nos procedimentos organizacionais, a FFE tem incorporado, nos últimos anos, modernos equipamentos, como:
 Viaturas UNIMOG;
 Obuseiros 105mm "Light Gun";
 Mísseis antiaéreos portáteis Mistral;
 Mísseis anticarro Bill e
 Carros de combate SK 105 A2S.